Chengmai Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinjiang (häradshuvudort i Kina, Hainan), 
 Chengmai Xian (härad i Kina), Hainan, 

Robotskapade Kinaförgreningar